NOD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 953 амінокислот, а молекулярна маса — 107 691.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, імунітет, вроджений імунітет, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки